Buckowin ist der deutsche Name eines Dorfes und eines Flusses in Polen:
 Bukowina (Cewice) (Buckowin, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Bukowina (Fluss) (Buckowin Fluss in Westpreußen und Hinterpommern)

Buckowin ist der historische Name eines Dorfes:
 Buchhain